Nel 2003 ha partecipato alla trasmissione Fabrika Zvezd (Fabbrica di stelle), versione russa di Operazione trionfo, mentre nel 2004 ha rappresentato la Russia all'Eurovision Song Contest con la canzone Believe Me, classificandosi 11ª con 67 punti.

Discografia

Album

Album in studio 

2005 - Vysoko (Высоко)
2006 - Magnit (Магнит)
2008 - Origami (Оригами)
2012 - Serdcebienie (Сердцебиение)
2014 - Ličnoe... (Личное...)

Altri 

 2005 - Esli v serdce živët ljubov''' (Если В Сердце Живёт Любовь)

 Singoli 

 2004 - Believe Me''

Altri progetti

Collegamenti esterni